Ypsolopha chazariella är en fjärilsart som först beskrevs av Mann 1866.  Ypsolopha chazariella ingår i släktet Ypsolopha, och familjen Ypsolophidae. Arten har ej påträffats i Sverige.

Källor 

Fjärilar
chazariella